Гран-при Германии 1957 года  - гонка Формулы-1, состоявшаяся 4 августа 1957 года на трассе Нюрбургринг. Она стала шестым этапом чемпионата мира. Победа Хуана Мануэля Фанхио стала для него четвертой в сезоне из семи европейских гонок (за исключением восьмой гонки в Индианаполисе). С учетом очкового преимущества аргентинца (34 против 16 у ближайшего преследователя Муссо) и того, что до конца сезона осталось всего две гонки, победа в Нюрбурге фактически принесла ему пятый чемпионский титул.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Хуан Мануэль Фанхио — 9:25,6
 Быстрый круг: Хуан Мануэль Фанхио — 9:17,4
 Круги лидирования:
 Майк Хоторн 8 кругов (1-2, 15-20);
 Хуан Мануэль Фанхио 11 кругов (3-11, 21-22);
 Питер Коллинз 3 круга (12-14).

Положение в чемпионате после Гран-при 

 Примечание: Только 5 позиций включены в таблицу.

Ссылки